Les Yeux bandés (Blindfold) est un film américain réalisé par Philip Dunne en 1965 ;
  (Bekötött szemmel) est un film hongrois réalisé par András Kovács en 1974 ;
 Les Yeux bandés (Los ojos vendados) est un film franco-espagnol réalisé par Carlos Saura en 1978 ;
 Les Yeux bandés est un film français réalisé par Thomas Lilti en 2007.